Cupa Asiei AFC (sau Cupa Asiei pe națiuni) este o competiție internațională de fotbal la care participă statele afiliate la Confederația Asiatică de Fotbal (AFC).

Cupa Asiei a avut loc o dată la patru ani între 1956 și 2004. Pentru că Jocurile Olimpice de Vară și Campionatul European se jucau în aceiași ani ca și Cupa Asiei (2004, 2008, 2012 etc), AFC a decis să reprogrameze competiția pentru a nu se suprapune peste programul celorlalte. După 2004, turneul a avut loc în 2007 și ulterior va avea loc la fiecare patru ani. 

Cupa Asiei a fost dominată de echipele de top din Asia de-a lungul anilor, de obicei de cele din Asia de Est sau Asia de Vest. Inițial, printre echipele care au avut succes se numără Iranul, și Coreea de sud. Recent, Japonia și Arabia Saudită au câștigat meciurile din finală și au obținut un loc la Cupa Confederațiilor.

Alte echipe care au obținut trofeul sunt Israel (nu mai este membru al AFC), Irak, și Kuweit.

Australia este ultima cea mai recentă națiune afiliată la AFC, în 2007. A ajuns în finala ediției din 2011, când a fost învinsă de Japonia în prelungiri.

Finale 

♣ Naționala cunoscută în trecut ca  până în anul 1989. ✠ Echipa a câștigat la penalty.  Meciul nu s-a jucat.

Clasament 

* ca gazdă
# Israel a fost exclusă din AFC în anii '70 și în cele din urmă a devenit membru al UEFA.
^ Fosta Burma.
^^ Fosta Republica Khmeră.

Rezultate pe gazde

Rezultate pe țări care își apără titlul

Rezultate pe regiune

Premii

Cel mai bun jucător

Golgheteri

Premiul Fair Play

Țări participante 

Legendă
 1 – Campioni
 2 – Finaliști
 3 – Locul trei
 4 – Locul patru
 C – Sferturi
 G – Grupe
 C – Calificări

Ani de debut 
 2011: Nimeni
 2007:
 2004:
 2000:, , , 
 1996:, , , , , , , , 
 1992: Nimeni
 1988: Nimeni
 1984:, , , 
 1980:, , 
 1976:, , , , , 
 1972:, , , , , , , Bahrain
 1968:, , , 
 1964: Nimeni
 1960:, , , , 
 1956:, , , , , ,

Statistici generale

Note

Legături externe 
 Site oficial
 Arhiva Cupei Asiei la RSSSF

Fotbal în Asia
Competiții internaționale de fotbal